Lemon ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Lemon (1920–2000), US-amerikanischer Baseballspieler
 Brian Lemon (1937–2014), britischer Jazz-Pianist und Arrangeur
 Don Lemon (* 1966), amerikanischer Fernsehjournalist
 Laura Lemon (1866–1924), kanadische Komponistin und Pianistin
 Mark Lemon (1809–1870), englischer Journalist und Satiriker
 Meadowlark Lemon (1932–2015), US-amerikanischer Basketballspieler
 Rosine Lemon (* 1936), US-amerikanische Badmintonspielerin, siehe Rosine Jones

Film:
 Lemon (Film), ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2017

Ortschaften:
 Lemon (Westmiomaffo), Ort in Indonesien
 Lemon (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lemon (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten

Informatik:
 Lemon, ein Parsergenerator

Siehe auch:
 Lemon Creek
 Lemon Tree
 Lemon Township
 Lemmon